Tepeco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tepeco, Hidalgo, Huautla, 
 Tepeco, Veracruz, Chicontepec,